Le peuple gallois
 Le gallois, la langue celtique
 le Poney gallois

Personnalités 

 Albert Gallois (1853-1937), espérantiste français ;
 Antoine Pierre Gallois (1730-?), général de brigade français ;
 Geneviève Gallois (1888-1962), moniale, artiste peintre, graveur et peintre française de vitrail, en religion, « Mère Geneviève » ;
 Germaine Gallois (1869-1932), chanteuse et comédienne ;
 Henri Gallois (1864-1929), homme politique français ;
 Jann Gallois (1988-), danseuse et chorégraphe ;
 
 Jean Gallois (1632-1707), homme d'église et académicien français, premier directeur du Journal des sçavans ;
 Jean Gallois (1929-2022), musicologue français ;
 Louis Gallois (1944-), haut fonctionnaire et dirigeant d'entreprise français ;
 Louis de Gallois (1775-1825), ingénieur français ;
 Louis Julius Gallois (1776-1849), maire de Bercy (Seine) ;
 Lucien Gallois (1857-1941), géographe français ;
 Le Gallois de Rougé (14?-1469?), chevalier de la famille Rougé ;
 Pascal Gallois (né en 1958), bassoniste et professeur français de musique ;
 Pierre Marie Gallois (1911-2010), général français, artisan de la dissuasion nucléaire française ;
 Patrick Gallois (1956-), flûtiste français ;
 Robert Gallois (1943-), boxeur français ;
 Roger Cocteau-Gallois (1905-1995), militaire et résistant français.

Voir également 
 
 , page d'homonymie.
Patronyme français